Nanling Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanling (socken i Kina), Chongqing, 
 Nanling Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar